Sant Vicenç ist der katalanische Name des Heiligen Vinzenz und Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien:

 Sant Vicenç de Calders, eine Teilgemeinde von El Vendrell
 Sant Vicenç de Castellet, eine Stadt in der Provinz Barcelona
 Sant Vicenç dels Horts, eine Stadt in der Provinz Barcelona
 Sant Vicenç de Montalt, Gemeinde in der Provinz Barcelona

Sant Vicenç steht auch für:
 Sant Vicenç (Cardona), eine romanische Kirche in Cardona
 Sant Vicenç d’Alcaidús, archäologische Ausgrabungsstätte auf der spanischen Baleareninsel Menorca

Siehe auch:
 Els Banys de Sant Vicenç
 Vinzenz von Valencia († um 304), Märtyrer in Hispania
 San Vicente